Kaltukatjara () ist ein Dorf im Südwesten des australischen Bundesstaats Northern Territory, das 1968 gegründet wurde. Es befindet sich 670 Kilometer südwestlich von Alice Springs in der Nähe der Grenze zu South Australia und Western Australia. Das Dorf liegt in einem Trockenfluss namens Docker Creek. Der Zensus 2021 ergab 229 Einwohner.

Geschichte 
Die Ansiedlung der Aborigines von Kaltukatjara wurde durch Ernest Giles während seiner Expedition von 1872 Docker River benannt. Die Pastoren Duguid und der Deutsche Carl Strehlow suchten die Gegend in den 1930er Jahren zur Bildung einer Missionsniederlassung für die Aborigines vom Stamm der Anangu ab, die Pitjantjatjara und Ngaatjatjarra sprechen. Später, in den 1930er und 1940er Jahren, wurden die Ureinwohner der Gegend in die lutherische Missionsstation nach Hermannsburg deportiert, eine der Aborigines-Missionsstationen. In den 1960er Jahren gab es Bestrebungen der Aborigines, wieder in ihr Ursprungsland zurückzukehren, was mit Unterstützung der Regierung in den Jahren von 1967 bis 1968 gelang. Mit dem Erhalt des Aboriginal Lands Rights Act (N.T.) erhielten die Anangu ihr ursprüngliches Land in einem Umfang von 44.970 km² zurück.

2009 überrannten 6000 Dromedare mehrfach das Dorf auf der Suche nach Wasser. Es wurde eine Notkeulung von 3604 Kamelen zu Kosten von knapp AUD 50.000 durchgeführt.

Einrichtungen 
Im Ort gibt es Wassertanks und ein Abwassersystem. Ein Elektrizitätsanschluss ist durch drei Diesel-Generatoren gewährleistet. Die Straßen innerhalb des Ortes sind befestigt, die sogenannte Petermann Road, der Hauptverbindungsweg zum Dorf, allerdings nicht. Es gibt Geschäfte, eine Schule, eine lutherische Kirche, öffentliche Telefone sowie Sportplätze für Australian Football und Basketball.

Klima 
Die nächstgelegene Wetterstation befindet sich in Giles, etwa 80 Kilometer weiter westlich. Alle folgenden Angaben beziehen sich auf diesen Ort.

Die durchschnittlichen Höchsttemperaturen im Sommer (Januar) betragen 37,3 °C, im Winter (Juli) 20,0 °C. Die nächtliche Tiefsttemperatur beträgt im Januar durchschnittlich 23,6 °C, im Juli 6,8 °C. Die Jahresniederschlagsmenge liegt bei 286,4 mm. Die höchste je gemessene Temperatur betrug 45,7 °C (am 16. Januar 2013), die niedrigste −1,6 °C (am 22. Juni 1981).

Einzelnachweise 

Ort im Northern Territory
Aborigines-Siedlung
MacDonnell Region